Poplat peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Poplat, un village situé dans la municipalité de Berkovići et dans la République serbe de Bosnie ;
Poplat, un village situé dans la municipalité de Berkovići, dans le République serbe de Bosnie ;